Op Roland Garros 1992 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 25 mei tot en met 7 juni 1992.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Gigi Fernández en Jana Novotná hadden zich voor deze editie niet als koppel ingeschreven. Novotná en haar partner Larisa Neiland waren het eerste reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de als vierde geplaatste Spaanse dames Conchita Martínez en Arantxa Sánchez Vicario.

Het als tweede geplaatste duo Gigi Fernández / Natallja Zverava won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste Spaanse koppel Conchita Martínez en Arantxa Sánchez Vicario in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Fernández had daarnaast 25 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zvereva 22. Het werd de start van een uiterst vruchtbare samenwerking – over hun totale loopbaan zouden zij 38 dubbelspeltitels samen winnen, waarvan veertien op grandslamtoernooien.

Belgische en Nederlandse speelsters 
De Belgische Sabine Appelmans speelde samen met Claudia Porwik (Duitsland). Zij waren als twaalfde geplaatst, en bereikten de derde ronde.

Niet minder dan zeven Nederlandse speelsters namen aan het toernooi deel:
 Manon Bollegraf en haar Amerikaanse partner Katrina Adams waren het vijfde reekshoofd – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.
 Ingelise Driehuis en de Française Noëlle van Lottum bereikten de derde ronde.
 Het koppel Nicole Muns-Jagerman en Brenda Schultz kwam niet verder dan de tweede ronde.
 Het duo Monique Kiene en Miriam Oremans sneuvelde eveneens in de tweede ronde.
 Ook voor Caroline Vis en de Australische Michelle Jaggard-Lai was de tweede ronde het eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel (op pagina 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 1992